Hrdlička eller Hrdlicka är ett tjeckiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aleš Hrdlička (1869–1943), tjeckisk-amerikansk paleontolog
 Alfred Hrdlicka (1928–2009), österrikisk bildhuggare